

Događaji
 Prijestolje Jude je vraćeno Joasu, sinu kralja Ahazija, nakon ubojstva kraljice Atalije.

Rođenja

Smrti